PWI steht für:
 Perfect World International, Online-Spiel, siehe Perfect World (Computerspiel)
 Pro Wrestling Illustrated, internationales Wrestling-Magazin
 Flughafen Pawi (Äthiopien), IATA-Code

Pwi steht für:
 verschiedene Modellreihen von Gepäckwagen (Eisenbahnwagen), unter anderem:
 Pwi Bay 07
 Pwi Bay 10
 Pwi Bay 61

pwi steht für:
 Patwin (Sprache), aussterbende Sprache der Patwin, eine der Wintu-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung